Dinelli lautet der Familienname folgender Personen:

 Guido Dinelli (1869–????), italienischer Schuhmacher und früher Flugpionier
 Mel Dinelli (1912–1991), US-amerikanischer Autor